Фредерико Хосе Карлус Темудо «Фриц» д’Орей (; 25 марта 1938,  — 31 августа 2020, ) — бразильский автогонщик. Принял участие в трёх Гран-при чемпионата мира Формулы-1, дебютировал 5 июля 1959 года. Очков не набирал, а его лучшим результатом стало десятое место на финише Гран-при Франции 1959 года.

Умер 31 августа 2020 в Кашкайше (Португалия) от рака.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
! Scuderia Centro Sud
! Maserati 250F
!rowspan=2| MaseratiStraight-6

|

|-
! Camoradi USA
! Tec-Mec F415
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Примечания

Ссылки 
 Фриц д’Орей на Wildsoft.ru
 

Автогонщики Бразилии
Пилоты Формулы-1 из Бразилии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tec-Mec
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бразилии
Умершие от рака